Эйзенлор, Август (1832—1902) — немецкий египтолог.
 Эйзенлор, Август (1833—1916) — баденский политический деятель.
 Эйзенлор, Фридрих (1805—1854) — немецкий архитектор.
 Эйзенлор, Эрнст (1882—1958) — германский дипломат и политик.